Nasi kan syfta på:

Indonesien 
1 Desa Nasi, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Island 
2 Nasi (bergstopp), Västfjordarna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar